Gutiérrez je příjmení odvozené od jména Gualtierre (španělsky Walter). Encyklopedicky významnými nositeli jsou:

 Antonio García Gutiérrez (1813–1884) – španělský spisovatel
 Ariadna Gutiérrezová (* 1993) – kolumbijská královna krásy
 Carlos Gutierrez (* 1953) – americký politik
 Eduardo Gutiérrez (1851–1889) – argentinský spisovatel
 Esteban Gutiérrez (* 1991) – mexický automobilový závodník
 Felipe Gutiérrez (* 1990) – chilský fotbalista
 Gustavo Gutiérrez (* 1928) – peruánský teolog
 Héctor Maseda Gutiérrez (* 1943) – kubánský disident
 Iván Gutiérrez (* 1967) – kolumbijský hudebník
 Jonás Gutiérrez (* 1983) – argentinský fotbalista
 José Enrique Gutiérrez (1974) – španělský cyklista
 Leonardo Gutiérrez (* 1978) – argentinský basketbalista
 Mireia Gutiérrezová (* 1988) – andorrská lyžařka
 Quim Gutiérrez (* 1981) – španělský herec
 Sidney McNeill Gutierrez (* 1951) – americký kosmonaut
 Teófilo Gutiérrez (* 1985) – kolumbijský fotbalista

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení